Соломатино — топоним.

Россия 
 Соломатино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Соломатино —  железнодорожная станция в Камышинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Саломатино